— японская фамилия. Известные носители:
 Кисида, Кёко (1930—2006) — японская актриса, сэйю и детская писательница.
 Кисида, Фумио (род. 1957) — японский политический деятель, премьер-министр Японии.
 Кисида, Юко (род. 1964) — первая леди Японии, супруга Фумио Кисиды.